Saul – nome proprio di persona
 Saul – tragedia di Vittorio Alfieri (1782)
 Saul – oratorio di Georg Friedrich Händel (1738)
 Saül – comune della Guyana francese

Persone
 Saúl – calciatore spagnolo
 Saul – re di Israele
 Abba Saul – saggio ebreo
 Andrew Saul – funzionario statunitense
 Éric Saul – pilota motociclistico francese
 Frank Saul – cestista statunitense
 Jennifer Saul – filosofa britannica
 John Saul – prostituto irlandese
 Richard Saul – aviatore e generale britannico